Le Hockey Club Prättigau-Herrschaft est un club de hockey sur glace de Grüsch en Suisse. Il évolue en 1re ligue, quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 2000.

Palmarès 
 Aucun titre.

Lien externe 
  Site officiel

Prättigau